Giuseppe Pellegrini (1812-1886) – politico italiano
 Giuseppe Pellegrini (1866-1918) – archeologo italiano
 Giuseppe Pellegrini (1925-1991) – regista e sceneggiatore italiano
 Giuseppe Pellegrini (n. 1953) – vescovo italiano